

Cinema 
 Confidence – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 Confidence – cortometraggio del 1913 di Bannister Merwin
 Confidence – film del 1922 di Harry A. Pollard 
 Confidence - La truffa perfetta – film del 2003 diretto da James Foley

Geografia 
 Confidence – città della Contea di Tuolumne, California (Stati Uniti d'America)
 Confidence – comunità della Contea di Wayne, Iowa (Stati Uniti d'America)
 Confidence – comunità della Contea di Putnam, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Fiducia (Confidence) – romanzo di Henry James del 1879

Musica 
 Confidence – album di Gentleman del 2004
 Confidence – album di Dario Chiazzolino del 2014